Stará Voda (deutsch Altwasser) ist der Name folgender Orte:

 Stará Voda (Gelnica), Gemeinde im Okres Gelnica, Slowakei
 Stará Voda, Ortschaft der Gemeinde Horčápsko, Tschechien
 Stará Voda, Ortschaft der Gemeinde Světlá Hora, Tschechien
 Stará Voda u Mariánských Lázní, Gemeinde im Okres Cheb, Tschechien
 Stará Voda u Chlumce nad Cidlinou, Gemeinde im Okres Hradec Králové, Tschechien
 Stará Voda (Město Libavá), aufgelassenes Dorf im Okres Oloumouc, Tschechien

Stará Voda ist auch eine Bezeichnung für den Lazský potok, einen linken Nebenfluss der Oder in Tschechien.